Jekaterinowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jekaterinowka (Saratow, Jekaterinowski), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Saratow

ländliche Siedlungen und Dörfer:
 in der Region Altai:
 Jekaterinowka (Region Altai, Kulunda), im Rajon Kulunda
 Jekaterinowka (Region Altai, Slawgorod), im Rajon Slawgorod
 in der Oblast Astrachan:
 Jekaterinowka (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Jekaterinowka (Baschkortostan, Belebei, Baschenowo), im Rajon Belebei, Landgemeinde Baschenowo
 Jekaterinowka (Baschkortostan, Belebei, Annowka), im Rajon Belebei, Landgemeinde Annowka
 Jekaterinowka (Baschkortostan, Ischimbai), im Rajon Ischimbai
 in der Oblast Belgorod:
 Jekaterinowka (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Jekaterinowka (Brjansk)
 in der Oblast Kaliningrad
 Jekaterinowka (Kaliningrad), früher Kutten, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Gussew
 in der Oblast Kaluga:
 Jekaterinowka (Kaluga, Juchnow, Krjukowo), im Rajon Juchnow, Landgemeinde Krjukowo
 Jekaterinowka (Kaluga, Juchnow, Troiza), im Rajon Juchnow, Landgemeinde Troiza
 Jekaterinowka (Kaluga, Schukow), im Rajon Schukow
 Jekaterinowka (Kaluga, Spas-Demensk), im Rajon Spas-Demensk
 Jekaterinowka (Kaluga, Tarussa), im Rajon Tarussa
 in der Region Krasnodar:
 Jekaterinowka (Krasnodar)
 in der Region Krasnojarsk:
 Jekaterinowka (Krasnojarsk)
 in der Oblast Kursk:
 Jekaterinowka (Kursk), im Rajon Kursk
 Jekaterinowka (Kursk, Lgow), im Rajon Lgow
 Jekaterinowka (Kursk, Manturowo), im Rajon Manturowo
 Jekaterinowka (Kursk, Sowetski, Krestischtsche), im Rajon Sowetski, Landgemeinde Krestischtsche
 Jekaterinowka (Kursk, Sowetski, Nataljino), im Rajon Sowetski, Landgemeinde Nataljino
 Jekaterinowka (Kursk, Sowetski), im Rajon Sowetski, Landgemeinde Sowetski
 in der Oblast Leningrad:
 Jekaterinowka (Leningrad)
 in der Oblast Lipezk:
 Jekaterinowka (Lipezk, Dobroje), im Rajon Dobroje
 Jekaterinowka (Lipezk, Dolgorukowo), im Rajon Dolgorukowo
 Jekaterinowka (Lipezk, Jelez), im Rajon Jelez
 Jekaterinowka (Lipezk, Krasnoje), im Rajon Krasnoje
 Jekaterinowka (Lipezk, Usman), im Rajon Usman
 in der Republik Mordwinien:
 Jekaterinowka (Mordwinien)
 in der Oblast Moskau:
 Jekaterinowka (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Jekaterinowka (Nischni Nowgorod, Krasnooktjabrski), im Rajon Krasnooktjabrski
 Jekaterinowka (Nischni Nowgorod, Setschenowo), im Rajon Setschenowo
 in der Oblast Omsk:
 Jekaterinowka (Omsk, Moskalenki), im Rajon Moskalenki
 Jekaterinowka (Omsk, Tewris), im Rajon Tewris
 Jekaterinowka (Omsk, Ust-Ischim), im Rajon Ust-Ischim
 in der Oblast Orenburg:
 Jekaterinowka (Orenburg, Busuluk), im Rajon Busuluk
 Jekaterinowka (Orenburg, Kwarkeno), im Rajon Kwarkeno
 Jekaterinowka (Orenburg, Saraktasch), im Rajon Saraktasch
 Jekaterinowka (Orenburg, Scharlyk), im Rajon Scharlyk
 Jekaterinowka (Orenburg, Tjulgan), im Rajon Tjulgan
 in der Oblast Orjol:
 Jekaterinowka (Orjol, Kolpny), im Rajon Kolpny
 Jekaterinowka (Orjol, Liwny), im Rajon Liwny
 in der Oblast Pensa:
 Jekaterinowka (Pensa)
 in der Region Perm:
 Jekaterinowka (Perm)
 in der Region Primorje:
 Jekaterinowka (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Jekaterinowka (Rjasan, Miloslawskoje), im Rajon Miloslawskoje
 Jekaterinowka (Rjasan, Putjatino), im Rajon Putjatino
 Jekaterinowka (Rjasan, Saposchok), im Rajon Saposchok
 in der Oblast Rostow:
 Jekaterinowka (Rostow, Matwejew Kurgan), im Rajon Matwejew Kurgan
 Jekaterinowka (Rostow, Millerowo), im Rajon Millerowo
 Jekaterinowka (Rostow, Salsk), im Rajon Salsk
 in der Oblast Samara:
 Jekaterinowka (Samara, Besentschuk), im Rajon Besentschuk
 Jekaterinowka (Samara, Kinel-Tscherkassy), im Rajon Kinel-Tscherkassy
 Jekaterinowka (Samara, Krasny Jar, Swetloje Pole), im Rajon Krasny Jar, Landgemeinde Swetloje Pole
 Jekaterinowka (Samara, Krasny Jar, Chilkowo), im Rajon Krasny Jar, Landgemeinde Chilkowo
 Jekaterinowka (Samara, Priwolschje), im Rajon Priwolschje
 in der Oblast Saratow:
 Jekaterinowka (Saratow, Nowyje Burassy), im Rajon Nowyje Burassy
 Jekaterinowka (Saratow, Rtischtschewo), im Rajon Rtischtschewo
 in der Oblast Smolensk:
 Jekaterinowka (Smolensk)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Jekaterinowka (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tambow:
 Jekaterinowka (Tambow, Kirsanow), im Rajon Kirsanow
 Jekaterinowka (Tambow, Morschansk), im Rajon Morschansk
 Jekaterinowka (Tambow, Pitschajewo), im Rajon Pitschajewo
 Jekaterinowka (Tambow, Uwarowo), im Rajon Uwarowo
 in der Republik Tatarstan:
 Jekaterinowka (Tatarstan, Jutasa), im Rajon Jutasa
 Jekaterinowka (Tatarstan, Nowoscheschminsk), im Rajon Nowoscheschminsk
 Jekaterinowka (Tatarstan, Pestrezy), im Rajon Pestrezy
 Jekaterinowka (Tatarstan, Spasski), im Rajon Spasski
 Jekaterinowka (Tatarstan, Tjuljatschi), im Rajon Tjuljatschi
 in der Oblast Tjumen:
 Jekaterinowka (Tjumen)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Jekaterinowka (Tscheljabinsk)
 in der Oblast Tula:
 Jekaterinowka (Tula, Jasnogorsk), im Rajon Jasnogorsk
 Jekaterinowka (Tula, Jefremow), im Rajon Jefremow
 in der Oblast Twer:
 Jekaterinowka (Twer)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Jekaterinowka (Uljanowsk, Barysch), im Rajon Barysch
 Jekaterinowka (Uljanowsk, Insa), im Rajon Insa
 Jekaterinowka (Uljanowsk, Kusowatowo), im Rajon Kusowatowo
 Jekaterinowka (Uljanowsk, Sengilei), im Rajon Sengilei
 in der Oblast Wladimir:
 Jekaterinowka (Wladimir)
 in der Oblast Woronesch:
 Jekaterinowka (Woronesch, Liski), im Rajon Liski
 Jekaterinowka (Woronesch, Repjowka), im Rajon Repjowka
 Jekaterinowka (Woronesch, Rossosch), im Rajon Rossosch